Флаг муниципального образования «Городской округ Роша́ль» Московской области Российской Федерации.

Флаг, утверждённый 21 октября 2003 года как флаг муниципального образования «город Рошаль» (после муниципальной реформы — муниципальное образование «Городской округ Рошаль»), внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1342.

Флаг составлен на основании герба города Рошаля по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции, и является официальным символом города Рошаля.

Описание 

Флаг города Рошаля представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящий фигуры из гербовой композиции: верхняя красная полоса в виде языков пламени в 1/6 ширины полотнища отделена золотой нитью от зелёной полосы в 5/6 ширины полотнища, воспроизводящий смещённый к древку золотой стреловидный крест, удлинённая нижняя часть которого пронизывает серебряный пониженный шиповидный пояс полосой в 1/6 ширины полотнища, отделённую от нижнего края на 1/3 ширины полотнища.

Обоснование символики 
Становление и развитие города Рошаля неразрывно связано с промышленным предприятием — химическим комбинатом, основная деятельность которого на протяжении многих лет была связана с обороной Родины, о чём символизирует красная полоса в виде языков пламени.

Красный цвет — символ жизненной силы, огня, труда, мужества и стойкости.

Крест, пронизывающий серебряный шиповидный пояс, аллегорически показывающий реку Воймегу, говорит о названии местечка «Крестов Брод», вокруг которого вырос современный город.

Белый цвет (серебро) — символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, прочности, силы, великодушия.

Зелёный цвет флага — символ благородства, радости, чести, отражает богатую природу Мещёрской низменности, плотно окружающую город со всех сторон.

Примечания